A macedón labdarúgókupa vagy macedón kupa (macedónul: Куп на Македонија; , magyar átírásban: Kup na Makedonija) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Macedóniában, amelyet először 1992-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub az FK Vardar, amely eddig 5 alkalommal hódította el a trófeát.

A macedón kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a macedón bajnokság után. A kupa győztese jogán Macedónia csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

A jugoszláv időkben

A függetlenné válás után

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Macedón labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Macedón labdarúgás